ASO kan avse:

 ASO – ett privatägt företag grundat 1992 som är en del av den franska mediagruppen EPA, se Amaury Sport Organisation
 ASO – en symfoniorkester i New York, se American Symphony Orchestra
 ASO – IATA-beteckning för en flygplats i Etiopien, se Asosa Airport